Las lenguas ch'ol-tzeltal es una rama filogenética de las lenguas mayances. Se estima que estas lenguas empezaron a diversificarse hace unos 2000 años, de hecho en el tiempo de las primeras inscripciones en escritura maya todavía este grupo no habría empezado a diferenciarse.

Clasificación interna 
El grupo está formado por siete lenguas documentadas de las que actual sólo sobreviven cinco de ellas:

El final del proto-ch'ol-tzeltal a principios del I milenio, por lo que el tiempo de diversificación del grupo es de unos dos milenios.

Referencias